Nizioł укр. «Нізьол» (Tomasz Niziński, укр. Томаш Нізіньский), також відомий як Niziek — польський репер (нар. 21 січня 1984 року в Кракові. Учасник гуртів Syndykat, Szajka та колективу Ciemna Strefa. Також музикант співпрацював, зокрема, з такими артистами як: Dudek P56, Egon, Kali, Lukasyno, NON Koneksja та Popek.

Дискографія

Сольні альбоми

Сингл

Інше

Відеокліпи

Див. також 

 Bonus RPK
 Popek

Посилання 

Реп
Репери Польщі
Польські музиканти
Уродженці Кракова